Caraccioli ist der Familienname folgender Personen: 

 Clemente Caraccioli (1670–1721), zunächst muslimischer, dann christlicher Kopist
 Louis Antoine Caraccioli (1719–1803), französischer Schriftsteller
 Héctor Caraccioli Moncada (1922–1975), 1956/57 Mitglied einer Militärjunta, die als Staatsoberhaupt in Honduras fungierte